Geraldo Rola, conhecido como Mano Rola (Fortaleza, 21 de março de 1955) é um piloto de automobilismo brasileiro que competiu na Stock Car Brasil, CTM2000 e outras provas, inclusive de kart. É também empresário. No campeonato de 2007 da Stock Car, foi piloto da equipe RS Competições.

Naturais de Fortaleza
Pilotos de automóvel do Ceará